Я́нівка () — хутір у Ширвінтоському районі Вільнюського повіту, Литва. Населення відсутнє.

Вільнюський повіт
Населені пункти Ширвінтоського району
Знелюднілі населені пункти